Hoefelmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hoefelmayr (1907–1989), deutscher Unternehmer und Kunstschaffender
 Karl Hoefelmayr (Biotechnologe) (1867–1940), deutscher Biotechnologe und Käsefabrikant